Швянто́йи ():

 Швянтойи — курортный посёлок в Литве.
 Швянтойи — река в Литве и Латвии, впадающая в Балтийское море.
 Швянтойи — река в Литве, приток Вилии.
 Швянтойи — река в Литве, приток Немана.